Laxsjön kan syfta på två orter och ett antal insjöar i Sverige:

Orter 
Laxsjö, kyrkby i Laxsjö socken och en småort i Krokoms kommun i Jämtlands län som ligger vid sjön Laxsjön, Krokoms kommun., 
Laxsjö socken, socken är sedan 1974 en del av Krokoms kommun, 
Laxsjö församling, en tidigare församling i Härnösands stift –2006
Laxsjö landskommun, en tidigare kommun i Jämtlands län 1889–1951
 Laxsjö distrikt – ett distrikt i Krokoms kommun och Jämtlands län 2016–
 Laxsjön, Ludvika kommun, by i Ludvika kommun.,

Insjöar 

Laxsjön, Ekerö kommun, konstgjord sjö i Ekerö kommun, 
Laxsjön, Västergötland, sjö i Laxå kommun,  (13,5 ha)
Laxsjön, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun,  (16,2 km²)
Västra Laxsjön, sjö i Laxå kommun,  (9,1 km²)
Östra Laxsjön, sjö i Askersunds kommun och Laxå kommun,  (7,26 km²)
Laxsjö-Flatnan, sjö i Ludvika kommun,  (56,8 ha)
Laxsjön (Orsa socken, Dalarna, 681567-142529), sjö i Orsa kommun,  (21,5 ha)
Laxsjön (Orsa socken, Dalarna, 682767-142710), sjö i Orsa kommun,  (40,5 ha)
Lilla Laxsjön, Dalarna, sjö i Ludvika kommun,  (10,5 ha)
Laxsjön, Krokoms kommun, sjö i Krokoms kommun,  (3 km² / 300 ha)
Lill-Laxsjön, Jämtland, sjö i Ragunda kommun,  (39,7 ha)
Stor-Laxsjön, Jämtland, sjö i Ragunda kommun och Strömsunds kommun,  (1,57 km²)
Lill-Laxsjön, Medelpad, sjö i Timrå kommun,  (25,9 ha)
Stor-Laxsjön, Medelpad, sjö i Timrå kommun,  (11,4 km²)
Laxsjöarna (Dorotea socken, Lappland, 717152-148565), sjö i Dorotea kommun,  (9,84 ha)
Laxsjöarna (Dorotea socken, Lappland, 717185-148603), sjö i Dorotea kommun,  (17 ha)
Laxsjön (Arjeplogs socken, Lappland, 730129-157452), sjö i Arjeplogs kommun,  (10,9 ha)
Laxsjön (Arjeplogs socken, Lappland, 734362-157807), sjö i Arjeplogs kommun,  (23,5 ha)
Laxsjön (Arjeplogs socken, Lappland, 737240-156850), sjö i Arjeplogs kommun,  (11,9 ha)
Lill-Laxsjön, Lappland, sjö i Arjeplogs kommun,  (69,5 ha)
Stor-Laxsjön, Lappland, sjö i Arjeplogs kommun,  (2,06 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn